BMU est un code qui peut signifier :
 Bermudes, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 .

BMU est un sigle qui peut signifier :
 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, le ministère allemand chargé de l’environnement ;
 Basic Multicellular Units (en français, unité multicellulaire de base), à la partie distale des ostéones.